José María de Orbe y Elío, militar espanyol nascut en 1776.
 Francisco Javier de Elío, militar espanyol nascut en 1767.
 Joaquín Elío y Ezpeleta, militar espanyol nascut en 1806.
 Francisco Javier González de Castejón y Elío, polític i advocat espanyol nascut en 1848.